Swartling är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Anders Swartling (1935–2019), regeringsråd
 Arvid Swartling (1893–1990), häradshövding
 Axel Swartling (1840–1918), företagare och politiker
 Carl Swartling (1908–1978), advokat
 Erik Swartling (1900–1985), jurist och ämbetsman
 Fredrik Swartling (1922–2013), advokat och politiker
 Hugo Swartling (1855–1933), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Ingrid Swartling (1919–1972), konsthistoriker och antikvarie
 Ivar Swartling (1868–1926), affärsman och politiker
 Jane Boivie-Swartling (1898–1973), konstnär
 John Swartling (1866–1952), bankman
 Karin Swartling (1877–1961), målare och grafiker
 Magnus Swartling (1884–1963), disponent
 Magnus Swartling (född 1970), curlingspelare
 Nils Swartling (1884–1949), företagare och politiker
 Peter Swartling (född 1964), musikproducent och jurymedlem i TV-programmet Idol
 Stina Swartling (1858–1929), skribent

Vidare läsning
 Swartling släkt, i Svenskt biografiskt lexikon band 34 (2013–2019), sida 390.

Se även
 Mannheimer Swartling – advokatbyrå med internationell verksamhet inom affärsjuridik
 Swartlings ridskola – ridskola i Stockholm

Svenska efternamn